G може да се отнася за:

 G, g – седмата буква от латинската азбука
 g – означение на единицата за маса грам
 G – гравитационна константа
 g-точка – чувствителна точка в предната част на влагалището
 g – Земно ускорение
 G-Unit – рап група
 G-man – герой от компютърната игра Half-Life
 G – гуанин
 G-class- Г класа (Мерцедес-Бенц G-класа)